Vahap Toy – turecki architekt i biznesmen, w Polsce zasłynął z nigdy niezrealizowanego projektu zwanego „drugim Las Vegas w Białej Podlaskiej”, w którego skład miało wchodzić m.in. międzynarodowe lotnisko w Białej Podlaskiej, tor Formuły 1, stadion olimpijski.

Po przyjeździe do Polski w połowie lat 90. Vahap Toy stworzył firmę EPIT Polska Sp. z o.o. z kapitałem polsko-tureckim, w której zaprojektował wieżowiec Reform Plaza oraz centrum handlowe Blue City. W 2000 roku wraz z Ryszardem Grabasem, właścicielem Korporacji Rozwoju Wschód-Zachód oraz Wiesławem Huszczą stworzyli nową spółkę – Epit & Korporacja Rozwoju Wschód Zachód Sp. z o.o. Epit & KRWZ wraz ze spółką Port Lotniczy Biała Podlaska Sp. z o.o. miały stworzyć inwestycję o nazwie „Lotnisko i strefa gospodarcza Biała Podlaska” o wartości 6 mld dolarów. W kwietniu 2001 roku odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod przyszłą inwestycję, w skład której miał wchodzić: kompleks luksusowych hoteli, kasyn, centrum konferencyjno-biznesowe i aquapark, miał też powstać olimpijski kompleks sportowy z pięcioma pływalniami, trzema lodowiskami i stadionem olimpijskim na 57,5 tys. widzów (z zasuwanym dachem). Także w ramach tej inwestycji w Białej Podlaskiej miało być wybudowane centrum medyczne (łącznie 32 polikliniki), tor Formuły 1, filia Uniwersytetu w Berkeley (z kampusem dla 6 tysięcy studentów) oraz elektrownia.

Głównym problemem tej inwestycji było niejasne i mało wiarygodne źródło finansowania oraz brak zgody dyrekcji Lasów Państwowych i ministra środowiska na wycięcie 1700 hektarów lasów. Ostatecznie Vahap Toy musiał opuścić Polskę, gdyż w połowie 2003 roku nie przedłużono mu prawa pobytu w Polsce. Natomiast sama firma Vahapa Toya zbankrutowała, mimo poparcia rządu Leszka Millera przychylnie nastawionego do pomysłu tej inwestycji.

Mimo że Vahap Toy nie prowadzi już w Polsce żadnej działalności, jego główna spółka - EPIT Polska - nadal pozostaje aktywna w Krajowym Rejestrze Sądowym, z nim samym jako prezesem zarządu. Dwie inne jego spółki - Port Lotniczy Biała Podlaska i Epit & Korporacja Rozwoju Wschód Zachód - zostały wykreślone z rejestru, odpowiednio w 2010 i 2019 roku.

Przypisy 

Tureccy architekci